Арарат Гагикович Алексанян (; 26 февраля 1991, Ванадзор, Армения — 24 июля 2021, Ванадзор, Армения) — армянский художник.

Биография 
Арарат – художник из небольшого армянского города Ванадзор. Экспериментальный, абстрактный, экспрессионистский стиль помогал молодому художнику выражать свои чувства, мысли, вести диалог со зрителем. Как коренной ванадзорец он знал, что куда бы ни забросила его судьба в будущем, сила притяжения вновь и вновь будет приводить его в родной город – ту отправную точку, где он ощущал свою сущность.

Отец — Алексанян Гагик Алиханович, получил высшее образование в г. Горловка УССР по специальности инженер-механик. Мать — Алексанян Мариам Рубиковна, окончила Кироваканский технологический техникум по специальности «Швейное производство».

Ещё за месяц до рождения мальчика, сидя в семейном кругу, отец Гагика попросил невестку назвать будущего ребёнка (если родится мальчик) в честь своего родителя. Так и поступили.

26 февраля 1991 года в 21:00 в роддоме Ванадзора раздался первый крик здорового пухлого новорожденного. Назвали его Арарат, как библейскую гору. С виду — самый обычный ребёнок, которому, однако, суждено было стать талантливым художником и музыкантом.

Как-то после прогулки с сыновьями один незнакомец предложил матери Арарата помочь поднять коляску с малышом на 4-й этаж здания. Уже потом, передав ребёнка на руки матери, незнакомец сказал: «Запомни: он станет или художником, или музыкантом!».

С раннего детства Арарат увлекался рисованием. Уже в три года рисовал карандашами на листах, а, теряя их, говорил, что должен найти свои «документы». Со временем «документы» плавно трансформировались в произведения искусства.  

Заметив такую любовь к творчеству, родители решили помочь ему получить соответствующее образование.

Творчество и жизнь 
В 2003 г. Арарат поступил в Ванадзорскую школу изобразительных искусств им. Степана Агаджаняна, которую окончил с отличием в 2007 г. Директор школы изобразительных искусств отмечал, что у Арарата характер настоящего художника. Работал он во время занятий энергично, увлечённо. Если что-то не получалось или не нравилось, не колеблясь, рвал эскиз и начинал заново.

В 2008—2012 гг. учился на факультете изобразительного искусства Ванадзорского педагогического института им. Ованнеса Туманяна. Наряду с рисованием, занимался музыкой, играл на бас-гитаре в одной из городских рок-групп. Затем проходил срочную службу в Вооруженных Силах Республики Армения. Из разговора со старшим братом: «Я так соскучился по рисованию… Тут (в армии) совсем другая жизнь. Здесь нет возможности рисовать…».После демобилизации вернулся к любимому занятию. Не имея собственной мастерской, начал рисовать в студии преподавателя живописи Ванадзорского государственного колледжа искусств им. Микаэла Тавризяна Тиграна Арутюняна, который в дальнейшем стал ему другом. В этот период художник создавал портреты, натюрморты. Позже он нашел для себя студию, где сумел создать неповторимую атмосферу, колорит. Там часто бывали его коллеги, друзья. В своей мастерской Арарат мог часами непрерывно рисовать, творить свою историю, которая и отражается в его полотнах.

В 2016 году в рамках проекта по охране и переосмыслению культурного наследия Choice посетил город Кишинёв. 

В 2017 году  отправился в культурный центр РФ, город Санкт-Петербург, где прожил некоторое время. Часто посещал музеи искусства, изучал работы великих мастеров. Не пропустил также голландского мастера  светотени Рембрандта ван Рейна, работами которого восхищался в студенческие годы. В некоторых картинах Арарата раннего периода ощущается влияние Рембрандта․ 

В 2021 году в рамках проекта "Палитра детства" преподавал детский курс рисования, предназначенный для детей 9-14 лет из города Алаверди.
Его картины пронизаны духом и колоритными красками Ванадзора. Оттенки, которые можно увидеть на его полотнах, нашептывают историю, а абстрактные очертания придают ей целостность.«Картины — частицы тебя самого, ты сам, рассказ о том, зачем ты пришел в мастерскую. 

Рисуешь картину месяцами, но каждый день заходишь в мастерскую с новым настроением».

2020 г. Армения, Ванадзор

Окруженный горами и окутанный всевозможными оттенками зелёного, он творил в своей мастерской, скрытой кронами деревьев и уносящей в какое-то другое измерение.

В основном писал картины по ночам. Именно тогда ему лучше всего удавалось выплеснуть на холст энергию, впечатления, накопленные за день. Бывало, что под рукой не было нового холста, но было жгучее желание рисовать и тогда он писал картину поверх уже существующей.       .                                                                                                             

Творчество Арарата плодотворно, его кисти принадлежит большое количество картин. Среди них: портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты, абстрактные картины, образцы фигуративного искусства. Часть из них находится в частных коллекциях ценителей искусства из разных уголков света.

Является участником сообщества Креопия"Когда делаешь что-то, всегда думай: надо сделать больше, чем хочешь, нужно превзойти самого себя’’

Студия

Выставки

Персональные выставки 
 2022 — '' Я не прощаюсь " / Музей изобразительных искусств — Ванадзор, Армения
 2016 — '' Незваные Мечты '' — The LOFT / Многофункциональный центр развития — Ереван, Армения
 2016 — '' Разговор с тенью '' / Под открытым небом — Ванадзор, Армения

Коллективные выставки 
 2022 — Miami 3.0 / Art Basel Week / Miami - Miami, United States 
 2022 — Palma 1.0, Casa del Arte in Palma de Mallorca - Palma de Mallorca, Испания
 2022 — Artbox.Project Venezia 1.0, Biennale Artbox Expo / Tana Art Space, Fodamenta de la Tana 2109A — Венеция, Италия
 2022 — ARTBOX.PROJECT WORLD 2.0 / URBANSIDE Gallery Zurich — Цюрих, Швейцария
 2021 — SWISSARTEXPO 2021 / SWISSARTEXPO Exhibition, SBB Event Hall, Zürich Hauptbahnhof — Цюрих, Швейцария
 2019 — '' Галерея Стиль '' Музей графического искусства — Гюмри, Армения
 2017 — '' Bazmashavikh '' / Vanadzor Museum of Fine Arts — Ванадзор, Армения
 2016 — '' Краски Минаса '' International Plein Air / Гюмри, Джаджур и Торос села — Гюмри, Армения
 2015 — '' Краски Минаса '' International Plein Air / Гюмри, Джаджур и Торос села — Гюмри, Армения
 2009 — '' Геноцид Армян '' / Галерея Церкови Сурб Григор Нарекаци — Ванадзор, Армения

Галерея картин

Отзывы 
Художник, скульптор Саркис Гарибян (Сево) отмечает: «Много интересных картин, думаю, что при дневном свете я мог бы точнее оценить их, хотя это прекрасный замысел – продемонстрировать картины при свете луны. Похвально, что сегодня молодые не ждут, выступит ли кто-нибудь с инициативой. Своими интересными задумками они сами заявляют о себе».

Выставка '' Разговор с тенью '' , 2016г.Армине Варданян не припомнит подобных замыслов у представителей своего, старшего, поколения живописцев: «Фантастическая идея! Меня очень воодушевляют энтузиазм современных молодых живописцев, а также дар и индивидуальность данного художника. У ванадзорской живописи есть будущее». 

Выставка '' Разговор с тенью '' , 2016г.

Прерванный полёт 
Ночью 24 июля, в 03:00, Арарат вышел из своей мастерской, собираясь домой. Он стоял возле мотоцикла, когда его сбил пьяный водитель. Виновник смертельного наезда скрылся с места преступления.

Арарат со своим братом так и не успел подготовиться к предстоящей выставке в Люксембурге и подписать контракт с одной из престижных галерей Мадрида.

Память 
Ведется активная выставочная деятельность на территории Армении и за рубежом. Художник готовился к большой выставке в своем родном городе и не успел, но в 2022 году было исполнено его желание, выставка состоялась в Музее изобразительных искусств г. Ванадзор.

Выставки после смерти 
В 2022 году был снят фильм, посвященный Арарату, в котором участвовали его коллеги.
 2022 — '' Я не прощаюсь " / Музей изобразительных искусств — Ванадзор, Армения
 2022 — Artbox.Project Venezia 1.0, Biennale Artbox Expo / Tana Art Space, Fodamenta de la Tana 2109A — Венеция, Италия
 2022 — ARTBOX.PROJECT WORLD 2.0 / URBANSIDE Gallery Zurich — Цюрих, Швейцария

Примечания

Ссылки 
 Арарат Алексанян, галерея
 Официальный Инстаграм Арарат Алексанян
 Арарат Алексанян на Artmajeur
 Арарат Алексанян на Creopia

Художники Армении